Luv hat folgende Bedeutungen:
 die dem Wind zugewandte Seite eines Objekts, siehe Luv und Lee
 ein System zur Benennung von Farben, siehe CIELUV-Farbraumsystem
 ein einer biologischen Zelle ähnliches Gebilde, siehe Liposom
 eine niederländische Pop-Gruppe, siehe Luv’

Luv ist der Familienname folgender Personen:
 Bunny Luv (* 1979), US-amerikanische Pornodarstellerin und Regisseurin
 Data Luv, deutscher Rapper
 Helly Luv (* 1988), kurdische R&B-Sängerin
 Marie Luv (* 1981), US-amerikanische Pornodarstellerin

LUV steht für:
 ein Fahrzeugtyp, siehe Luxury Utility Vehicle
 ein amerikanisches PKW-Modell, siehe Chevrolet LUV,
 ein für seine Albumtitel verwendetes Kürzel für den amerikanischen Rapper Lil Uzi Vert
 ein österreichischer Fußball-Verein, siehe LUV Graz
 ein österreichischer Damen-Fußballclub LUV Graz Damen, von 2014 bis 2017 DFC LUV Graz (Spielgemeinschaft mit 1. DFC Leoben)

LuV steht für:
 ein Chemie-Unternehmen, siehe Lehmann & Voss & Co. KG

Siehe auch:
 Luvv

Abkürzung